Luksemburg:
 Dalheim – miasto

Niemcy:
 Dalheim – dzielnica Lichtenau
 Dalheim – dzielnica Warburga
 Dalheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Zobacz też:
 Dahlheim
 Dalhem